Maragatos Rugby Clube, é um clube de Rugby da cidade de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Foi fundado no dia 7 de Junho de 2010.

História 
No ano de 2009, um grupo de amigos, começou com um projeto de um time de rugby em Sapiranga no estado do Rio Grande do Sul, mas que não teve muito sucesso, e foi deixado de lado, um ano depois, é formado o Maragatos Rugby Clube.

Times de rugby do Rio Grande do Sul